Oberkirch (Baden), een gemeente in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
 Oberkirch (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Luzern